Bernard Lemaire peut désigner :
 Bernard Lemaire (1936-), un homme d'affaires et ingénieur québécois ;
 Bernard Lemaire (1946-2009), un haut fonctionnaire français et ancien préfet.